Fabrice Luchini (1951), acteur français ;
 Emma Luchini (1979), actrice française.